Алатало — розповсюджене фінське прізвище.

Відомі носії 
 Матті Алатало () — фінський хокеїст та тренер, батько хокеїста Сантері Алатало. 
 Міка Алатало () — фінський хокеїст, нападник. 
 Сантері Алатало () — фінський хокеїст, захисник.

Фінські прізвища